Эрик  Норман Томпсон (; , Слифорд, Линкольншир, Великобритания — , Камден, Лондон, Великобритания) — английский актёр, телевизионный ведущий и продюсер.

Биография 
Томпсон родился в Слифорде, гр. Линкольншир в семье Джорджа Генри и Энн Томпсон, вырос в Rudgwick, гр. Суссекс, где посещал Collyer’s School в . Томпсон присоединился в труппе театра «Олд Вик» в 1952 году. Встретившись там с шотландской актрисой Филлидой Ло заключил с ней брачный союз (1957), от брака с Ло имеет две дочери: Эмму и Софи, обе актрисы.

Долгое время сотрудничал с «Би-би-си», где являлся инициатором детских телевизионных программ, например, «Play School». Наиболее известен по работе «», где выступал в роли рассказчика. Передача транслировалась с октября 1965 по январь 1977 г. После того как его голос стал узнаваем, Томпсон редко появлялся на телевидении, за исключением программы «The Massacre of St Bartholomew’s Eve» в роли Доктора Кто в 1966 г.

Эрик Томпсон скончался в Лондоне 30 ноября 1982 г. от тромбоэмболии лёгочной артерии спустя три недели после своего 53-го дня рождения.

Фильмография

Ссылки 
 

Актёры телевидения Великобритании
Телеведущие Великобритании
Кинопродюсеры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании